Peto est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

 Peto, caparaçon utilisé en tauromachie.
 Peto, municipio (commune ou canton) et son chef-lieu, dans l'État du Yucatán au Mexique.

Peto est également un nom de famille porté par :
 John Frederick Peto (1854-1907), un peintre américain.

Homonymie de patronyme